Каирбаев:
 Каирбаев, Амангельды Каирбаевич (род. 1940) — государственный и общественный деятель, журналист. Заслуженный деятель РК.
 Каирбаев, Махмет Каирбаевич (1925—1996) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны